Trattato di Bucarest del 28 maggio 1812 – trattato con cui fu posta fine alla Guerra russo-turca del 1806-1812. La Turchia cedette la Moldavia e la Bessarabia alla Russia.
 Trattato di Bucarest del 3 marzo 1886 – trattato con cui terminò la guerra fra Serbia e Bulgaria
 Trattato di Bucarest del 10 agosto 1913 – trattato con cui ebbe termine la seconda guerra balcanica fra Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro e Grecia.
 Trattato di Bucarest del 17 agosto 1916 – trattato con cui fu stabilita l'alleanza fra la Romania e la Quadruplice Intesa (costituita dalla Triplice Intesa e dall'Italia). 
 Trattato di Bucarest del 7 maggio 1918 – trattato con cui fu sancita la sconfitta della Romania da parte degli Imperi Centrali. Il trattato non venne controfirmato dal re Ferdinando I di Romania, che infatti alcuni mesi dopo ordinò la ri-mobilitazione della Romania contro gli Imperi Centrali.